Hitter peut se référer à :

Patronyme 
 Alfons Hitter (1892-1968), officier allemand ;
  (1905-1966), homme politique allemand ;

Cinéma 
 , film américain sorti en 1979.

Voir aussi